Los términos suspense o suspenso pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a suspense, sentimiento de incertidumbre y/o de ansiedad, consecuencia de una determinada situación que es vivida u observada, y que con frecuencia se refiere a la percepción de una determinada audiencia respecto de un trabajo dramático;
 a suspenso o suspense, un género de literatura, cine, televisión y recientemente de videojuegos, que equivale al término inglés thriller, derivado del verbo thrill (asustar, estremecer, emocionar);
 a ¡Suspense! (título original: The Innocents), una película estadounidense producida y dirigida por Jack Clayton en 1961;
 a Suspense, un programa de radio o radiodrama, una serie dramática de radio transmitida por la CBS desde 1942 hasta 1962.